Андре́й Бла́йер (; 16 мая 1933, Бухарест, Румыния — 1 декабря 2011, там же) — румынский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
В 1956 году окончил Институт имени Караджале. Снимал как игровые, так и документальные фильмы.

Похоронен на кладбище Беллу.

Фильмография

Режиссёр 
  — Час „h“ / Ora „H“ (с )
  — Мяч / Mingea (с )
  — Первая мелодия / Prima melodie (с )
  — Буря / Furtuna (с )
  — Он был моим другом / A fost prietenul meu
  — Незаконченный дом / Casa neterminată
  — Утро благоразумного человека / Dimineţile unui băiat cuminte
  — Затем родилась легенда / Apoi s-a născut legenda
  — Потерянный лес / Pădurea pierdută (в советском прокате «Погибший лес»)
  — Чирешары / Cireşarii (сериал)
  — Открытки с полевыми цветками / Ilustrate cu flori de câmp
  — Ярость / Urgia (с )
  — Путь к небу / Trepte spre cer 
  — Сквозь прах империи / Prin cenuşa imperiului (по Захарию Станку)
  —  — Свет и тени / Lumini şi umbre (сериал, с  и Мирчей Мурешаном)
  — Всё ради футбола / Totul pentru fotbal
  — Белая тьма / Întunericul alb
  — Смешно, как в жизни / Rîdeţi ca-n viaţă
  — Мелкое происшествие / Fapt divers
  — Бой с тенью / Bătălia din umbră
  —  / Vacanţa cea mare
  — Правосудие / Dreptatea
  —  / Crucea de piatră (с Эмилом Слотей)
  —  / Terente - regele bălţilor
  —  / Dulcea saună a morţii

Сценарист 
  — Об особом типе счастья / Despre o anume fericire (с )
  — Открытки с полевыми цветками / Ilustrate cu flori de câmp
  — Белая тьма / Întunericul alb
  —  / Vacanţa cea mare

Продюсер 
  — Отель де Люкс / Hotel de lux (с Вили Ауэрбахом и Сильвеном Бюрстеном)

Награды

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 49

Примечания

Ссылки 
 
 Андрей Блайер на сайте КиноПоиск

Выпускники института имени Караджале
Похороненные на кладбище Беллу